François Gros peut faire référence à :
 François Gros (1801-1883), un évêque français, évêque de Moutiers-Tarentaise ;
 François Gros (1925-2022), un biologiste français, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ;
 François Gros (1933-2021), directeur de l'École française d'Extrême-Orient de 1977 à 1989, et spécialiste de littérature tamoule ; 
 François Toussaint Gros (1698-1748), écrivain provençal de langue occitane.

Voir aussi